La Coppa Davis 1969 è stata la 58ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 51 nazioni: 34 nella zona europea, 8 nella zona dell'est e 9 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto la Romania nel challenge round che si è disputato all'Harold Clark Courts di Cleveland negli Stati Uniti dal 19 al 21 settembre. Per la prima volta la finale si è giocata sul cemento.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Finale Zona A

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1969
 1969